Атоян Альберт Юрійович (1984—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Атоян Костянтин Юрійович — головний старшина Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Атоян Роберт Вардгесович (1935—2015) — доктор технічних наук, професор, лауреат Ленінської премії.

Примітки 

Вірменські прізвища